Білоруська футбольна вища ліга 2007 — 17-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Білорусі. Титул чемпіона вчетверте здобув БАТЕ.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб МТЗ-РІПО взяв участь у Кубку УЄФА 2008—2009 як володар Кубку Білорусі 2007—2008

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Білоруська Вища ліга на soccerway 

2007
Білорусь
2007 у білоруському спорті